Концертный («живой») альбом () — обычно противопоставляемый студийному альбому — звукозапись, состоящая из аудиоматериала (обычно музыкального), записанного во время выступления исполнителя на сцене. В концертный альбом могут быть включены записи как с одного концерта, так и записи с нескольких концертных выступлений. Они обычно имеют менее «законченный» характер, чем студийные альбомы, и предназначены для воспроизведения части атмосферы концертного выступления. Они могут включать аплодисменты и иные звуки от аудитории, комментарии исполнителей между музыкальными произведениями и т. д. Для более комфортного прослушивания конкретной песни рекомендуется слушать оригинальные студийные записи.

Обычно записываются прямо со звуковой аппаратуры на сцене. Иногда дорабатываются в студии для улучшения качества — например, могут быть наложены дополнительные вокальные или инструментальные партии, уменьшен шум аудитории и так далее.

Ссылки 
 Что такое концертный альбом
 Разновидности альбомов и сборников

Типы музыкальных альбомов